Письмо и ( nuosu bburma  — «письменность носу», кит. 爨文 'цуаньвэнь' или 違書 'вэйшу') — система письма, использующаяся для записи языка и (носу), распространённого в китайских провинциях Сычуань и Юньнань.

Классический период 
Классическая письменность и представляла собой систему логограмм, состоявшую из 8000-10000 символов. Функционально она была идентична китайской иероглифике, однако по форме эти письменности были независимы друг от друга и, вероятно, не были непосредственно связаны. Классическая письменность имеет 500-летнюю засвидетельствованную историю, но, вероятно, намного старше. Параллельно существовало несколько региональных видов письма, причем число вариантов написания одного символа могло доходить до сорока (например, для слова «желудок»).

Современный период 

Современная письменность и является стандартизированной слоговой письменностью, разработанной в 1974 году на основе классической местными китайскими властями — в 1980 году ей был присвоен статус официальной для языка и. Письменность основана на фонетике ляншаньского диалекта и состоит из 756 основных символов и 63 дополнительных знаков, употребляющихся только в китайских заимствованиях.

В слоговом письме существуют знаки для отдельных гласных и слогов типа «согласный-гласный», содержащих 43 согласных и 8 гласных звуков. Слоги могут употребляться в трех тонах, кроме того, имеется два «вибрирующих» гласных, употребляющихся только в среднем тоне. Не все сочетания звуков возможны.

Хотя в ляншаньском диалекте имеется четыре тона (в других диалектах — больше), только три тона (высокий, средний и низкий) имеют отдельный символ. Четвёртый тон (восходящий) может появляться при склонении слова, стоящего в среднем тоне, поэтому он обозначается как символ среднего тона с диакритическим знаком (надстрочная дуга). Если учитывать этот диакритический знак, письмом и можно записать 1165 слогов.

В современной слоговой письменности и представлены следующие знаки:

Транскрипция в пиньине 

Для транскрипции языка носу используется расширенная версия пиньиня:

Согласные 
Система согласных звуков языка носу представлены глухими смычными, преназализованными, глухими носовыми, глухими фрикативными и звонкими фрикативными согласными. Звуки hl, l являются латеральными, а hx читается как . V, w, ss, r и y являются звонкими фрикативными. В случае звонких и аффрикат озвончение обозначается удвоением буквы.

Взрывные 
 Губные: b , p , bb , nb , hm , m , f , v 
 Альвеолярные: d , t , dd , nd , hn , n , hl , l 
 Заднеязычные: g , k , gg , mg , hx , ng , h , w

Аффрикаты 
 Альвеолярные: z , c , zz , nz , s , ss 
 Ретрофлексивные: zh , ch , rr , nr , sh , r 
 Палатальные: j , q , jj , nj , ny , x , y

Гласные 

* Как в китайском слове si («четыре»).

Тоны 
Средний тон на письме не обозначается. На остальные тона указывает последняя согласная слова:
 t — высокий
 p — низкий
 r — вибрирующий тон, только ur, yr .
 Гачек (ě и т. д.) над гласной в среднем или вибрирующем тоне показывает восходящий тон и происходит из обозначения восходящего тона в современном слоговом письме и

Юникод 
Современная слоговая письменность и представлена в блоке «Слоговое письмо и» (; U+A000 по U+A4CF) Юникода. Также в блоке «Ключи письма и» (; U+A490 по U+A48F) содержатся ключи письма и.

Классическая письменность и в Юникоде не представлена.

Ссылки 

 Таблица знаков письма и в Юникоде  (PDF, 600 kB)
 Пакет поддержки китайского, тибетского, монгольского, носу и тайского в операционных системах Windows 2000/XP 

Слоговые письменности
Письменности Восточной Азии
Письменности, изобретённые в XX веке
Письменности лоло-бирманских языков